Koiratégui steht für:

 ein Stadtviertel von Niamey in Niger, siehe Koira Tagui (Niamey)
 einen Weiler in der Gemeinde Tamou in Niger, siehe Koiratégui (Tamou)